Јорис Матајсен (; 5. април 1980) бивши је холандски фудбалер који је играо на позицији централног бека у одбрани.

Статистика каријере

Репрезентативна

Референце

Спољашње везе 
 
 

Рођени 1980.
Холандски фудбалери
Одбрамбени играчи у фудбалу
Фудбалери Вилема II
Фудбалери АЗ-а
Фудбалери Хамбургера
Фудбалери Малаге
Фудбалери Фајенорда
Фудбалери на Светском првенству 2006.
Фудбалери на Европском првенству 2008.
Фудбалери на Светском првенству 2010.
Фудбалери на Европском првенству 2012.